Ford Transit Chassis - вантажний автомобіль, що почав вироблятися компанією Ford з 1986 року.

Опис 
Ford Transit Chassis комплектується 2,2-літровим дизельним двигуном Duratorq TDCi, оснащеним технологією Common-Rail. Двигуни Duratorq TDCi вважаються лояльними до екології, завдяки системі «ECOnetic Technologies». Мотори Duratorq TDCi оснащуються системою «старт-стоп» для кращої економії палива. Силовий агрегат працює в парі з 6 МКПП.

Огляд моделі

Примітки

Посилання 

Автомобілі Ford
Автомобілі 1980-х
Автомобілі 1990-х
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х